Hasta la vista si può riferire a:
Hasta la vista – un film del 2011 diretto da Geoffrey Enthoven
Hasta la vista – un singolo di MC Solaar del 2001
Hasta la vista – un singolo di Oleksandr Ponomar'ov del 2003
Hasta la vista – un singolo di Ruslan Aljachno del 2008
Hasta la vista – un singolo di Ghali del 2019
Hasta la vista – un singolo delle Hurricane del 2020